Barnabé Brisson henviser til:

 Barnabé Brisson (jurist) (1531-1591) – fransk jurist
 Barnabé Brisson (ingeniør) (1777-1828) – fransk ingeniør